Sagnitz kan syfta på följande platser:

Estland 

 Tsirguliina, ort, Valga län, Tõlliste vald, 
 Sangaste, ort, Valga län, Sangaste vald, 

Robotskapade Estlandförgreningar